Rośliny
 Wyka – rodzaj roślin
 Wyka kaszubska
 Wyka kosmata
 Wyka leśna
 Wyka płotowa
 Wyka ptasia
 Wyka siewna
 Wyka soczewicowata
 Wyka wąskolistna
 Wyka zaroślowa

 Osoby o nazwisku Wyka
 Andrzej Wyka (1876-) – nauczyciel
 Dariusz Wyka (1991-) – koszykarz
 Jan Wyka (1902-1992) – pisarz
 Kazimierz Wyka (1910-1975) – historyk
 Marta Wyka (1938-) – historyk